Le tournoi de Los Angeles 2008 se déroule du 4 au  sur dur (ext.). C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro remporte son  en simple face à Andy Roddick.
 En double, Rohan Bopanna et Eric Butorac remportent le titre face à Travis Parrott et Dušan Vemić. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles (WTA 2008) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport en Californie en 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en août 2008